Ни́конов () — російське прізвище, походить від православного імені Никон ().

Відомі носії 
 Ніконов Микола Артурович (1985-2022) — капітан 2 рангу Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
 Никонов Павло Сергійович (1989—2014) (у документах «Ніконов») — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Никонов Сергій Андрійович — севастопольський міський голова, депутат Всеросійських Установчих Зборів від Таврійського виборчого округу.
 Никонова Тетяна Миколаївна — російська феміністка, журналістка, блогерка, інтернет-діячка і активістка сексуального просвітництва.
 Ніконов Ігор Сергійович (*1982) — український футболіст, захисник.

Примітки 

Прізвища